La saison 2022 du Championnat du Brésil féminin de football  est la dixième saison du championnat. Le SC Corinthians vainqueur de la saison précédente remet son titre en jeu.

Organisation 
La première phase du championnat, programmée de mars à juin, est une poule unique de 16 équipes au sein de laquelle chaque équipe rencontre une fois chacune de ses adversaires.

Les huit premières équipes se qualifient pour la deuxième partie de la saison, programmée à partir du mois d'août, avec un système d'élimination directe en matches aller-retour avec trois tours : quarts de finale, demi-finale et finale. 

Les quatre dernières équipes de la première phase sont reléguées en deuxième division.

Participantes 

 
<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Agglomération deSão Paulo:CorinthiansPalmeirasRed Bull BragantinoSão JoséSão Paulo FCSantos</div>

Compétition

Première phase 

|}

Deuxième phase

Statistiques 

Source.

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat du Brésil de football 2022

Liens externes 
  Site internet officiel

2022
Brésil feminin
Football